

Айиртау — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Айиртау — село, Уланський район, Східноказахстанська область
 Айиртау — село, Улитауський район, Улитауська область